Безкілеві птахи́ (Palaeognathae) — надряд птахів, що характеризуються спільною анатомічною ознакою — відсутністю наявного у більшості представників класу виступу грудної кістки — кіля, до якого прикріплюється грудна мускулатура.

Всі сучасні безкільові птахи — нелітаючі птахи. Крила у них недорозвинені (страуси) або зовсім втрачені (ківі). У зв'язку з цим у них немає кіля на груднині. Пір'я безкільових має борідки, які не зчеплені між собою. Ці птахи швидко бігають, але знахідки викопних безкільових птахів з рудиментарним кілем свідчать про походження всієї групи від літаючих предків.

Тепер безкільові птахи поширені в Австралії, Африці, Південній Америці.

До безкільових належать найбільші тварини у світі птахів (африканський страус має 2,7 м заввишки і може важити до 90 кг). Живуть страуси родинами. Розмножуються на 2-4му році життя. Виводкові птахи. Живляться рослинною їжею і дрібними наземними тваринами. Є страусині ферми, на яких їх вирощують заради м'яса та яєць.

Ківі — нічні з добре розвиненим нюхом птахи. Розмножуються на 3-5му році життя. Кладку яєць (кожне масою 450 грамів) висиджує самець. Живляться безхребетними, яких знаходять у підстилці та верхньому шарі ґрунту.

Систематика

Класифікація 
Надряд включає 5 сучасних та 3 вимерлих ряди:
 Страусоподібні (Struthioniformes)
 Ківіподібні (Apterygiformes)
 Казуароподібні (Casuariiformes)
 Нандуподібні (Rheiformes)
 Тинамуподібні (Tinamiformes)
 † Епіорнісові (Aepyornithiformes)
 † Літорнітоподібні (Lithornithiformes)
 † Моаподібні (Dinornithiformes)

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Mitchell (2014) та Yuri et. al (2013)

Примітки 

 
Надряди хордових